Pühse ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Pühse (* 1972), deutscher Politiker (NPD)
 Uwe Pühse (* 1957), deutsch-schweizerischer Sportpädagoge